Натуральне число 678
 678 рік до нашої ери
 678 рік нашої ери